F112 peut faire référence à :
 Hispania F112, une formule 1 du constructeur espagnol Hispania Racing F1 Team ;
 Williams F112, un turboréacteur américain.